Kerk aan de Markt (Hamburg-Niendorf)
 Hervormde Kerk (Radevormwald) - ook wel Kerk aan de Markt genoemd